Вулиця Миколи Чернявського — вулиця в місті Добропілля, Донецької області.

Історія 
Вулиця з'явилася в 50-х роках під час бурхливого будівництва житла, в місті Добропілля в селищі академіка Жданова. Її назвали на честь Григорія Котовського.

Розпорядженням Добропільського міського голови від 19 лютого 2016 року вулиця Котовського в Добропіллі буде перейменована на Миколу Чернявського відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки».

Вулиця перейменована на честь Чернявського Миколи (1868—1938) українського письменника, уродженця села Шахове Добропільського району.

Розташування

Установи та заклади 
 Загальноосвітня школа № 6 (Добропілля)
 Відділення Ощадбанку
 Магазин Шанс

Примітки

Джерела 
 В Доброполье утвердили новые названия улиц и переулков 
 В Доброполье официально представлен список новых названий улиц 

Вулиці Добропілля